– żeńskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Momoko można zapisać używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 桃子, „brzoskwinia, dziecko”
 百子, „sto, dziecko”

Znane osoby 
 Momoko Ishikawa (桃子), japońska seiyū
 Momoko Kōchi (桃子), japońska aktorka
 Momoko Matsumoto (百子), japońska lekkoatletka, specjalizująca się w rzucie oszczepem
 Momoko Mizota (桃子), japońska lekkoatletka 
 Momoko Sakura (ももこ), japońska mangaka
 Momoko Tsugunaga (桃子), japońska piosenkarka j-popowa

Fikcyjne postacie 
 Momoko (モモコ) / Różowa Maska, bohaterka serialu tokusatsu Hikari Sentai Maskman
 Momoko Akazutsumi (ももこ) / Hyper Blossom, jedna z głównych bohaterek mangi i anime Demashita! Powerpuff Girls Z
 Momoko Asuka (ももこ), jedna z głównych bohaterek serii Ojamajo Doremi
 Momoko Hanasaki (ももこ) / Wedding Peach, jedna z głównych bohaterek serii Wedding Peach
 Momoko Momohara (桃子), postać z mangi i anime Czarodziejka z Księżyca
 Momoko Takeuchi (桃子), postać z mangi Inubaka: Crazy for Dogs

Przypisy 

Żeńskie imiona japońskie